

Persone 

 Britt Synnøve Johansen – cantante norvegese
 Eirik Holmen Johansen – calciatore norvegese
 Gry Johansen – cantante danese
 Henrik Kjelsrud Johansen – calciatore norvegese
 Rune Buer Johansen – calciatore norvegese
 Stein Berg Johansen – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese
 Tobias Holmen Johansen – calciatore norvegese

Altro 
 Tamara Johansen – personaggio dell'universo di Stargate
 Johansen Peak – picco roccioso in Antartide

Pagine correlate 
Arne Johansen
Geir Johansen
Johanssen
Johannessen
Johanson
John Johansen
Roar Johansen